Benkard ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Benkard (1883–1946), deutscher Kunstgeschichtler und Kunstkritiker
 Georg Benkard (1881–1955), deutscher Jurist und Bundesrichter am Bundesgerichtshof
 James Benkard (1937–2014), US-amerikanischer Jurist